Абу-Губейха () — город на юге Судана, расположенный на территории штата Южный Кордофан. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в восточной части штата, на плато Кордофан, на высоте 542 метров над уровнем моря.
Абу-Губейха расположен на расстоянии приблизительно 168 километров к востоко-северо-востоку (ENE) от Кадугли, административного центра штата и на расстоянии 457 километров к юго-юго-западу (SSW) от Хартума, столицы страны.

Климат

Демография 
По данным переписи 2008 года численность населения Абу-Губейхи составляла 47 188 человек.
Динамика численности населения города по годам:

См. также 
 Города Судана

Примечания 

Города Судана